Le mot bella est originellement une déclinaison latine, notamment :
 le nominatif singulier féminin d'un adjectif signifiant « joli, élégant » ou « en bon état, en bonne santé » ;
 le nominatif pluriel d'un nom neutre signifiant « guerre ».

C'est aussi le singulier féminin d'un adjectif signifiant « beau » dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol et l'italien.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (695) Bella est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 En taxonomie, le mot bella est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Physique 
 BELLA (acronyme de Berkeley Lab Laser Accelerator) est un laser femtoseconde de haute puissance, installé au Laboratoire national Lawrence-Berkeley (Californie, États-Unis).

Sciences humaines et sociales 
 Les Bella sont un groupe ethnique en Afrique subsaharienne.
 Le bella coola est une langue salish parlée par les Nuxalk, qui vivent à Bella Coola et alentour (Colombie-Britannique, Canada).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Bella calamidades est une telenovela américano-colombienne diffusée de mars à novembre 2010 sur Telemundo (États-Unis) et Caracol Televisión (Colombie).
 Bella ciao est un film dramatique franco-italien de Stéphane Giusti, réalisé en 2000.
 Bella et les Bulldogs () est une série télévisée américaine créée par Jonathan Butler et Gabriel Garza, diffusée pour la première fois de  à  sur Nickelodeon.

Entreprises 
 Bella est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de poupées.
 Le Bella Union Saloon est un théâtre de Deadwood (Dakota du Sud, États-Unis), ouvert en 1876. Après le spectacle il servait de saloon, de salle de danse et d'alcôves.

Littérature 
 Bella est un roman de Jean Giraudoux, publié en 1926.
 Bella est une héroïne de la saga littéraire Raphaël (2018).

Musique 
 Bella est une chanson de Gims, sortie en 2013.
 Bella est une chanson de MHD, sortie en 2018.
 Bella Bestia est un groupe de musique.
 Bella ciao est un chant de révolte des partisans italiens.
 Bella Union est un label discographique indépendant; fondé en 1997 par Simon Raymonde et Robin Guthrie.
 Ciao Bella Cinquetti est un groupe féminin de J-pop, créé en 2006 sous le nom THE Possible et renommé ainsi en 2015.

Anthroponyme

Prénom 
Bella est un prénom féminin, notamment anglais, français, hongrois, islandais et italien.

Patronyme 

 Abderzak Bella (1970), un nageur algérien ;
 Ahmed Ben Bella (1916), premier président de la République algérienne ;  
 Auguste Bella (1777-1856), un militaire français, chevalier de l'Empire ;  
 Fabio Di Bella, un joueur italien de basket-ball ;  
 Françoise Bella, une footballeuse camerounaise ;  
 Gabriele Bella (1730-1799), un peintre italien ;  
 Giano della Bella, une personnalité politique florentine de la fin du  ;  
 Ivan Bella, le premier spationaute slovaque ;  
 John Bella, un écrivain angolais ;  
 Ján Levoslav Bella (1843-1936), un compositeur, chef d'orchestre et enseignant slovaque ;  
 Marcella Bella (1952), une chanteuse italienne ;  
 Paolo Della Bella (1977), un joueur suisse de hockey ;  
 Paul Di Bella (1977), un athlète australien ;  
 Rachael Bella (1984-), une actrice américaine ;  
 Rose Bella (1994-), une footballeuse camerounaise ;
 Stefano Della Bella (1610-1664), un graveur italien ;     
 The Bella Twins (Brie Bella et Nikki Bella) sont deux sœurs jumelles américaines, mannequins et catcheuses professionnelles.
 Théodore Bella, homme d'affaires camerounais

Toponyme

Canada 
 Bella Bella, une communauté et réserve indienne en Colombie-Britannique ;
 Bella Coola, une ville du district régional de Central Coast, en Colombie-Britannique ;

Cameroun 
 Bella, un village du département de l'Océan (région du Sud)  ;

France 
 Ouistreham Riva-Bella, une commune du Calvados (région Normandie) ;

Italie 
 Bella, une commune de la province de Potenza (Basilicate) ;
 Isola Bella, une des îles Borromées (province du Verbano-Cusio-Ossola, Piémont) ;

Mexique 
 Bella Vista, une municipalité du Chiapas ;

Suisse 
 Bella Tola, un sommet des Alpes valaisannes (districts de Sierre et de Loèche, canton du Valais) ;

Uruguay 
 Bella Unión, le chef-lieu du département d'Artigas.

Notes et références 

Éponyme d'un objet céleste
Épithète spécifique